Esistono più comuni francesi con questo nome

Girolles – Loiret
Girolles – Yonne